Antigonos von Karystos ist der Name folgender Personen:

* Antigonos von Karystos (Schriftsteller), griechischer Schriftsteller und Erzgießer 
 Antigonos von Karystos (Dichter), griechischsprachiger Epigrammdichter